Corinth ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Berend-Corinth (1880–1967), deutsche Künstlerin der Berliner Secession
 Ernst Corinth (* 1951), deutscher Journalist
 Lovis Corinth (1858–1925), deutscher Maler
 Wilhelmine Corinth (1909–2001), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Autorin

Corinth ist der Name folgender Orte:
 Corinth (Grenada), Siedlung auf Grenada

Corinth ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corinth (Alabama)
 Corinth (Arkansas)
 Corinth (Georgia)
 Corinth (Illinois)
 Corinth (Kentucky)
 Corinth (Louisiana)
 Corinth (Maine)
 Corinth (Mississippi)
 Corinth (New York)
 Corinth (Tennessee)
 Corinth (Texas)
 Corinth (Vermont)
 Corinth (Carroll County, Virginia)
 Corinth (Southampton County, Virginia)
 Corinth (Wisconsin), im Marathon County

im NRHP gelistete Objekte:
 Corinth Baptist Church, in Union, South Carolina, ID-Nr. 89000939
 Corinth Christian Methodist Episcopal Church, in Winchester, Kentucky, ID-Nr. 07000678
 Corinth Clothing Manufacturing Company Building, in Corinth, Mississippi, ID-Nr. 04001241
 Corinth National Cemetery, in Corinth, Mississippi, ID-Nr. 96001352
 Corinth Town Hall and Corinthian Lodge #59, I.O.O.F., in Corinth, Maine, ID-Nr. 07001446
 Corinth Village, in East Corinth, Maine, ID-Nr. 73000135

Siehe auch:
 Corinth Township
 Lovis-Corinth-Preis der Künstlergilde
 Porträt Charlotte Corinth in brauner Bluse
 Porträt des Ohm Friedrich Corinth
 Corinth Head, Landspitze der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 East Corinth
 West Corinth
 Corinthian (Begriffsklärung)
 Corinthian Bay, Bucht der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Corrinth
 Korinth
 Korinth (antike Stadt)
 Korinth (Begriffsklärung)